est le terme anglais pour sous-marin. Il peut désigner :

Littérature 
 Submarine, titre original du roman de Joe Dunthorne, sorti en 2008.

Cinéma 
 , titre original de L'Épave vivante, film américain de Frank Capra sorti en 1928 ;
 , film américain de Richard Ayoade sorti en 2010.

Jeu vidéo 
 Submarine, un jeu de tir sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey.

Voir aussi